Juan Jorge II de Sajonia (Dresde, 31 de mayo de 1613-Freiberg, 22 de agosto de 1680) fue elector de Sajonia y miembro de la Casa de Wettin.

Biografía 
Era el tercero (pero el mayor que sobrevivió) de los hijos del elector Juan Jorge I de Sajonia y de su segunda esposa, Magdalena Sibila de Prusia.

Sucede a su padre como elector después de su muerte el 8 de octubre de 1656.

Su gobierno estuvo marcado por el renacimiento de la economía de Sajonia tras la guerra de los Treinta Años. Debido a un interés personal, contribuyó en el nacimiento de numerosas industrias y negocios para mejorar la economía del Electorado (telas, carbón, vidrio, entre otras). La plata extraída de las cercanías volvió a llenar las arcas del estado y a acuñar nuevamente moneda. Incluso los bohemios exiliados contribuyeron al desarrollo de la economía.

En 1657, hizo un acuerdo con sus hermanos a fin de evitar futuras disputas y divisiones del ducado. En 1664 entabló amistad con el rey Luis XIV de Francia; esto lo llevó a enfrentarse duramente con la oposición de algunas facciones sajonas anti francesas, lo que lo empujó a adherirse a la política de Leopoldo I de Habsburgo, dejando de lado al rey francés.

Los mayores intereses del elector no estaban en la política, si no en la música y el arte. Centró su atención en su ciudad natal, Dresde, que bajo su gobierno se convirtió en el principal centro musical de Alemania. Juan Jorge acogió en su espléndida corte a músicos de todas partes del mundo y se ganó rápidamente el título de mecenas. 

Las grandes sumas que su estado reportaba lo llevó en 1661 a revisar la política económica del Electorado, que por otra parte tenía un desarrollo militar muy inferior a estados vecinos como Bohemia o Prusia.

Matrimonio y descendencia 

En Dresde, el 13 de noviembre de 1638, Juan Jorge tomó por esposa a Magdalena Sibila de Brandeburgo-Bayreuth con quien tuvo los siguientes hijos:

 Sibila María (1642-1643).
 Edmunda Sofía (1644-1670), casada con el margrave Cristián Ernesto de Brandeburgo-Bayreuth.
 Juan Jorge III (1647-1691), su sucesor.

Referencias 

Nobles de Alemania del siglo XVII
Electores de Sajonia (Casa de Wettin)
Vicarios imperiales
Nacidos en Dresde